

Населені пункти та їхні частини
 Кліни — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Кліни — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кліни — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Кліни — частина міста Слесін у Конінському повіті Великопольського воєводства
 Кліни — частина села Божи-Дар у гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кліни — частина села Новий Францишкув у гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Кліни — частина села Бовентув у гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — частина села Русець у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — частина села Вроновиці в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — частина села Парчувек у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — частина села Окренґлиця в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кліни — частина села Барциці в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кліни — частина села Скшидльна в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Кліни — частина села Лежахів (Лежахув) у гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Кліни — частина села Срочкув у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кліни — колонія в гміні Ґлуськ Люблінського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Клини

Примітки